

Cinema
 Maryland – film del 1940 diretto da Henry King
 Disorder - La guardia del corpo (Maryland) – film del 2015 diretto da Alice Winocour

Geografia

Liberia
 Contea di Maryland
 Repubblica del Maryland – antico stato africano annesso alla Liberia

Regno Unito
 Maryland – zona del borgo metropolitano di Newham, Londra

Stati Uniti d'America
 Maryland – stato federato
 Maryland – città della Contea di Otsego, New York

Trasporti
 Martin 167 Maryland – ricognitore aereo
 Stazione di Maryland – stazione situata nella località di Maryland di Stratford